Bernard Vavassori, né en 1947 à Crastes (Gers), est l'auteur de dictionnaires de la langue française parlée dans le Sud-Ouest et du parler méridional.

Biographie 
Après sa scolarité primaire à Crastes et des études secondaires à Auch, Bernard Vavassori poursuit ses études à l'Université de Toulouse-Le Mirail. Il enseigne ensuite l'espagnol dans un lycée toulousain pendant vingt ans.

Publications 
 Avé plaisir : petit précis de parler méridional, illustrations de Jean-Claude Pertuzé, éditions Loubatières, 1999, 144 pages.
 A bisto de Nas : dictionnaire des mots et expressions de la langue française parlée dans le Sud-Ouest, et de leurs rapprochements avec l'occitan, le catalan, l'espagnol, l'italien et l'argot méridional, illustrations de Jean-Claude Pertuzé, éditions Loubatières, 2002, rééd. 2010, 272 pages.
 La Bise et l'Autan : dictionnaire des locutions, proverbes et dictons occitans — gascons, languedociens et provençaux — commentés et traduits en français, illustrations de Jean-Claude Pertuzé, éditions Loubatières, 2005, 336 pages.

Voir aussi

Bibliographie 
 Gérard Santier (dir.), Le Dictionnaire de Toulouse, Loubatières, 2004

Liens externes 
 

 A bisto de nas, compléments à l'édition de 2002 en ligne

Notes et références 

Écrivain français du XXIe siècle
Lexicographe du XXe siècle
Lexicographe du XXIe siècle
Littérature occitane
Naissance en 1947
Naissance dans le Gers